Klettgau steht für:

 Klettgau, eine Landschaft beidseits des Rheins im Grenzgebiet Deutschland/Schweiz
 Landgrafschaft Klettgau, eine historische Region im heute schweizer- und deutschen Teil dieses Gebiets
 Klettgau (Gemeinde), eine im Zuge der Gemeindereform 1971 gegründete deutsche Gemeinde in dieser Region
 Landgericht Klettgau, ein historisches Gericht im Gebiet Klettgau
 Bezirk Oberklettgau, ein Bezirk im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Bezirk Unterklettgau, ein Bezirk im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Klettgau-Formation,  Vorschlag zur Gruppierung und formellen Neubenennung in der Stratigrafie der Formationen des «Oberer Mittelkeuper» («Sandstein-/Mergel-Keuper») und der «Oberer Keuper» («Rhät-Sandstein»)